Nicholas Theodore Nemeth (né le  à Cleveland, Ohio), est un catcheur (lutteur professionnel) américain. Il travaille actuellement à la , dans la division Raw, sous le nom de Dolph Ziggler.

Étudiant à l'université d'État de Kent où il fait partie de l'équipe de lutte, il signe un contrat avec la WWE fin 2004 et rejoint l', le club-école de la WWE. Il fait ses premières apparitions dans les émissions de la WWE fin 2005 comme équipier de Kerwin White avant de changer de  pour celui d'un Cheerleader avec le clan Spirit Squad. Durant cette période il remporte son premier titre à la fédération, le championnat du monde par équipes, titre porté par les cinq membres de l'équipe. Après la perte du titre et la dissolution de l'équipe, Nemeth est renvoyé une nouvelle fois à la OVW puis à la , nouveau club-école de la fédération.

Ce n'est qu'en 2008 que Nemeth revient dans l'un des show principaux de la WWE : réintroduit à  sous le pseudonyme de Dolph Ziggler, il est drafté en 2009 à  où il remporte l'année suivante le championnat Intercontinental qu'il conserve pendant une durée de cinq mois. Puis, au début de 2011, Ziggler est couronné pour la première fois champion du monde poids-lourds, titre qu'il perdra quelques minutes après. Plus tard dans l'année, il remporte le championnat des États-Unis, qu'il conserve pendant plus de six mois. En 2012, Ziggler remporte le  de , qui lui permet de devenir pour la seconde fois champion du monde poids-lourds en 2013.

Jeunesse 
Nemeth grandit à Lakewood, une ville dans la banlieue de Cleveland et a deux frères cadet Ryan et Donald. Il fait partie de l'équipe de lutte de son lycée et a le record de tombés dans les compétitions scolaires.

Il étudie ensuite à l'université d'État de Kent où il fait partie de l'équipe de lutte.

Carrière

World Wrestling Entertainement (2004-…)

Ohio Valley Wrestling (2004-2006) 
En 2004, la  (WWE) engage Nemeth et l'envoi à l' (OVW) pour apprendre le catch. Il tente à deux reprises d'être champion télévision de l'OVW d'abord face à Paul Burchill puis face à Ken Doane.

En septembre 2005, il quitte l'OVW pour apparaître dans les émissions de la WWE et incarne le caddie de Kerwin White, un  de golfeur incarné par Chavo Guerrero. Ce  déplait au public et la WWE décide de l'abandonner après la mort d'Eddie Guerrero en novembre.

Spirit Squad (2006-2007) 

Nemeth devient un membre de The Spirit Squad, un groupe de cinq lutteurs qui interprète dans le ring des personnages de cheerleaders masculins, et il adopte le nom de Nicky à l' au cours de la fin de 2005. Les membres de Spirit Squad entraîne de vraies cheerleaders et gymnastes pour assurer leurs personnages crédibles. Le 23 janvier 2006, ils débutent à la télévision de la WWE en groupe, apparaissant à Raw et en aidant Jonathan Coachman à gagner un match de qualification contre Jerry "The King" Lawler en faisant une performance de cheers pour Coachman et distrayant Lawler. Ils deviennent plus tard, une partie de la rivalité en cours entre le président Vince McMahon et Shawn Michaels. Le Heel, McMahon dit à l'équipe d'attaquer Michaels à de nombreuses reprises, y compris en les plaçant dans plusieurs matchs de handicap.

Ils luttent dans la division par équipe, et le 3 avril, à Raw, Kenny et Mikey remportent le World Tag Team Championship, avec une aide extérieure des trois autres membres des Squad, en battant Big Show et Kane. Après avoir remporté le championnat, les cinq membres de la Spirit Squad sont reconnus comme les champions, ce qui permet que tous les membres peuvent défendre le championnat sous la règle Freebird.

En mai, McMahon signe un autre match de Handicap, avec les Spirit Squad contre Michaels. Le match ne commence jamais, cependant; au lieu que les Spirit Squad attaque Michaels, et comme faisant partie de l'histoire, il brise son genou avec une chaise en acier. McMahon amène Triple H sur le ring pour attaquer Michaels avec un marteau. Cependant, après que Triple H estime que le Squad lui avait manqué de respect, il attaque le groupe. Cela a conduit à Triple H et Michaels de réformé D-Generation X (DX) et ils commencent une rivalité avec les Spirit Squad. DX jouent diverses blagues sophomoric sur l'équipe et les McMahon, et bat les Spirit Squad en Handicap match à Vengeance et dans un match d'élimination de handicap au Main Event de Saturday Night.

En même temps que leur rivalité avec DX et leur alliance avec McMahon, The Squad lutte contre les autres équipes de la division Raw pour leur championnat par équipe du monde de la WWE, et défendent avec succès le championnat contre plusieurs équipes comme Jim Duggan et Eugene, Charlie Haas et Viscera, et Snitsky et Val Venis. Ils sont entrés dans une longue rivalité avec les Highlanders, ils les ont finalement battu et conserve leur championnat à la Unforgiven en septembre. The Squad commencent une série de défaites avec les membres séparés et perdent les matchs de simple contre Ric Flair à Raw, jusqu'à ce que Kenny réussi à le battre le 23 octobre. Il a ensuite annoncé que Flair et une légende de la WWE, sélectionné par un vote interactif, doit battre l'équipe pour le World Tag Team Championship à Cyber Sunday au début de novembre. Les fans choisissent Roddy Piper, et Ziggler et Flair battent Kenny et Mikey pour remporter le championnat.

Le groupe se séparent le 27 novembre à Raw, quand ils perdent dans un match à cinq contre trois contre DX et Flair. Dans un segment dans les coulisses plus tard cette nuit-là, DX placent tous les membres dans une caisse estampillée « OVW, Louisville, Kentucky », une référence au territoire de développement à partir de laquelle le groupe sont venus.

Florida Championship Wrestling (2007-2008) 

Nemeth fait son retour à la OVW le 17 janvier 2007 sous le nom de ring Nick Nemeth avec Mike Mondo, anciennement Mikey dans les Spirit Squad, comme le « Frat Pack ». Ils font équipe avec Mike Kruel dans un match contre Seth Skyfire, Shawn Spears et Cody Runnels mais l'équipe se dissout en début d'année 2007. Il participe à plusieurs dark matchs aux enregistrements de la OVW, où il lutte face à Chris Cage, Bradley Jay et Jake Hager, et refait de nouveau équipe avec Mike Mondo en août. 

À la fin du mois d'août, Nemeth et Mike Mondo sont transférés à la Florida Championship Wrestling (FCW), club-école de la World Wrestling Entertainement où il se surnomme « The Natural » et bat Hade Vansen. En novembre 2007, Big Rob devient manager de Nemeth mais leur alliance est de courte durée. Au début de 2008, il se nomme désormais « Nic Nemeth » et commence à faire équipe avec Brad Allen, avec Taryn Terrell (Tiffany à la WWE). Le 22 mars, Nemeth et Allen remportent le FCW Florida Tag Team Championship en battant les champions en titre Eddie Colón et Eric Pérez, mais perdent leurs titres face à Colón et Pérez, le 15 avril. Tout au long du mois d'avril et mai 2008, Nemeth lutte dans des dark matchs, perdant face à Kofi Kingston et Ron Killings à plusieurs reprises. Peu de temps après, il revient avec son nom Nick Nemeth, et commence à faire équipe avec Britney Gavin. L'équipe battent Colón Pérez et gagne les FCW Florida Tag Team Championship le 16 août, mais perdent leurs titres au profit de Heath Miller et Joe Hennig après un mois de règne.

Débuts en solo (2008-2009) 
Nemeth fait son retour à  le  avec un nouveau pseudonyme et nouveau personnage, Dolph Ziggler. Après une suspension de  pour violation de la . Il revient le 17 novembre dans un segment en coulisses avec Rey Mysterio et Shawn Michaels. Il fait son premier match en solo à la WWE le  qu'il perd face à Batista. La semaine suivante, il remporte son premier match en battant R-Truth par décompte extérieur. La semaine suivante il remporte sa première victoire par tombé en battant Charlie Haas. Durant ses débuts en Ziggler, le gimmick de Nemeth sera celui d'un homme qui cherche à serrer la main de tous ceux qu'il croise en leur disant « Mon nom est Dolph Ziggler », mais il délaissera ce personnage par la suite. Ziggler participe à son premier , le , mais il est éliminé par Kane après avoir passé seulement 21 secondes dans le match. Le 23 février, Ziggler participe à un match mixte à 6, où il fait équipe avec Beth Phoenix et Santino Marella. Le trio perdent face aux Cryme Tyme et Melina. Le 29 mars, Ziggler fait une apparition inattendu à la , en participant à la  à 20 hommes, qui est remporté par Christian. Au cours des deux prochaines semaines à , Ziggler perd contre Rey Mysterio, puis Jeff Hardy dans un . Lors de , Ziggler obtient un tombé victorieux sur Sim Snuka. Le , il perd contre MVP pour le championnat des États-Unis.
Il entame ensuite une rapide rivalité avec The Great Khali, qui se conclut par un  à  qu'il remporte grâce à l'intervention de Kane (sa première victoire solo en ).

Divers règnes (2009-2012) 

Il tente ensuite à de multiples reprises de s'emparer du championnat Intercontinental, d'abord contre Rey Mysterio puis contre le champion suivant John Morrison. Cependant, toutes ses tentatives restent sans succès, aussi bien en PPV (, , ) qu'à . Il est dans l'équipe de The Miz qui malgré son élimination battra celle de Morrison lors des . Le  il gagne contre Kane par décompte à l'extérieur. Il perd contre Kane le 15 janvier, puis le 19 février. Il perd contre Rey Mysterio le 5 février pour se qualifier à  de . Le 5 mars il perd face à Shelton Benjamin.
À , son premier , il participe sans succès au , pour lequel il s'était qualifié en battant John Morisson et R-Truth, remporté par Jack Swagger. Après le renvoi de Drew McIntyre, il perd, lors du premier tour du tournoi visant à désigner le nouveau champion Intercontinental, contre Kofi Kingston. Il entame ensuite une relation amoureuse avec Vickie Guerrero.

Il participe au  de  lors de , mais Kane remporte le match. Lors du  du 28 juillet, il bat Kofi Kingston grâce à une intervention de Vickie Guerrero pour devenir le nouveau champion Intercontinental, remportant ainsi le premier titre solo de sa carrière. Sa première défense de titre a lieu à  contre Kingston, lors d'un match qui se termine par un  à cause d'une intervention de The Nexus. Lors des deux éditions suivantes de , il conserve son titre grâce à l'aide de Vickie Guerrero, cette dernière lui faisant perdre le premier par disqualification et par décompte extérieur. Lors de , il conserve son titre légalement contre Kofi Kingston et défend également deux fois par la suite son titre contre MVP. Lors de , il perd contre Daniel Bryan. Par ailleurs, un triangle amoureux débute avec la rookie de Guerrero à , Kaitlyn, que Ziggler embrasse lors d'un épisode d'NXT. Après avoir défendu une nouvelle fois son titre contre MVP, il parvient à le conserver lors des  contre Kaval. Il défend et conserve une nouvelle fois son titre en battant Jack Swagger et Kofi Kingston dans un  à , puis dans un  contre les mêmes adversaires lors du  suivant.

Le , il perd le championnat Intercontinental contre Kofi Kingston, ainsi que le match revanche qui a lieu immédiatement après. Le soir même, il bat Cody Rhodes, Drew McIntyre et Big Show pour devenir aspirant  au championnat du monde poids-lourds. Lors du , il perd son match pour le titre face à Edge. Le 4 février, il tente une nouvelle fois sans succès de s'emparer du titre dans un  en équipe avec LayCool contre Edge et Kelly Kelly. La semaine d'après, il perd une nouvelle fois contre Edge malgré Vickie Guerrero comme arbitre spéciale. Par la suite, Vickie Guerrero l'annonce d'office participant pour l pour le championnat du monde poids-lourds lors du pay-per-view éponyme.

Le 18 février, Ziggler devient champion du monde poids-lourds pour la  fois de sa carrière quand Guerrero lui remet le titre qu'elle avait retiré à Edge pour avoir utilisé le  lors du match précédent. Cependant, il défend et perd le titre immédiatement après l'avoir obtenu, quand Theodore Long fait son retour et l'oblige à affronter Edge. Juste après sa défaite, il est renvoyé de  par Long, laissant sa place pour l vacante.

Lors du  du 7 mars, le manager général annonce que Dolph Ziggler est de retour dans la division rouge. Ziggler entre immédiatement en rivalité avec John Morrison. Il fait équipe avec LayCool, et perd contre Morrison, Trish Stratus et Snooki dans un  à . Il entre ensuite en course pour le championnat des États-Unis. Il remporte le titre à , en battant Kofi Kingston. Lors de , il bat Alex Riley. Lors du  du 22 août, il pousse accidentellement Vickie Guerrero qui accompagnait Jack Swagger : Alex Riley en profite pour battre Swagger] à la suite de cette distraction. Le 12 septembre, il perd avec Swagger contre Riley et John Morrison. Lors de , il bat John Morrison, Alex Riley et Jack Swagger pour conserver le titre. Le 26 septembre, il conserve son titre contre Zack Ryder grâce à l'aide de Jack Swagger. Lors de , Ziggler perd le titre des États-Unis face à Zack Ryder.

Lors du  du 26 décembre, il bat CM Punk dans un , à la suite d'une distraction de John Laurinaitis, et obtient donc un match pour le championnat de la WWE au  du . Il bat CM Punk le 2 janvier par décompte à l'extérieur, ce qui signifie qu'il ne remporte pas le titre. John Laurinaitis annonce qu'il aura une nouvelle chance au , dans un match où Laurinaitis est l'arbitre spécial. Il perd son match contre Punk lors du , puis participe au  en entrant , élimine Kharma mais se fait éliminer par Big Show. Il affronte CM Punk, The Miz, R-Truth, Chris Jericho et Kofi Kingston dans un  pour le championnat de la WWE lors du pay-per-view éponyme où le champion conserve son titre. Le 20 février, il perd un  pour devenir l'aspirant  au championnat de la WWE.

La semaine suivante, il perd un match par équipes pour le championnat par équipes avec Jack Swagger contre Kofi Kingston et R-Truth, et Primo et Epico qui conservent leurs titres. Vickie Guerrero, la manager de Swagger et de Ziggler, a donné un nom au duo : . Lors de , il fait partie de l'équipe de John Laurinaitis qui bat celle de Theodore Long. Le 2 avril, Ziggler comme Jack Swagger perd contre Santino Marella et ne remporte pas le championnat des États-Unis. Lors de , il perd contre Brodus Clay. Lors d, Ziggler et Swagger perdent contre R-Truth et Kofi Kingston et ne remporte pas les championnats par équipes. Le 28 mai,  perd encore contre les champions par équipes, mais après le match Dolph part et abandonne Jack Swagger. À , il perd contre Sheamus et ne remporte pas le championnat du monde poids-lourds. Peu après le , Dolph Ziggler commence à montrer des signes de lassitude en ce qui concerne sa collaboration avec Jack Swagger. Il s'éloigne de son équipe en battant Swagger le 18 juin.

 Mr. Money in the Bank (2012-2013) 
Dolph Ziggler participe ensuite au Money in the Bank Ladder match pour le championnat du Monde poids lourds durant le . Il remporte le match, et peut donc obtenir un match pour le championnat du Monde poids lourds quand il le veut et sur une période d'un an. Après cela, il entame une rivalité avec Chris Jericho, qu'il affronte à SummerSlam, dans un match remporté par Jericho. Ziggler affronte une nouvelle fois Chris Jericho le lendemain à Raw dans un Contract vs. Contract match (Ziggler met son Money in the Bank en jeu alors que Jericho met sa place à la fédération en jeu). Ziggler remporte le match, conserve son Money in the Bank, Jericho quitte donc la fédération.

Il entre après en rivalité avec Randy Orton, contre qui il perd à Night of Champions. Entretemps, Vickie Guerrero devient manager générale de Raw, ce qui met fin à sa relation de manager de Dolph Ziggler. Il participe ensuite à un match à 5 contre 5 à élimination aux , match que son équipe remporte face à l'équipe Foley, Dolph Ziggler étant le dernier survivant. Après cela, il entame une rivalité avec John Cena, contre qui il conserve son Money in the Bank à TLC dans un Ladder match avec l'aide de AJ Lee. Dolph Ziggler et AJ sont donc en relation, avec Big E Langston (nouveau venu de la NXT) comme garde du corps.

Sa rivalité avec John Cena se termine en début d'année 2013, durant les 20 ans de Raw, show durant lequel John Cena bat Dolph Ziggler dans un match en cage. Ziggler participe ensuite au Royal Rumble match lors du Royal Rumble. Bien qu'entrant en première position, beaucoup de personnes considèrent sa participation comme étant la meilleure performance de la soirée, avec près de 50 minutes de présence sur le ring, étant la plus longue présence durant le match. Il se fera éliminer en  position. Après avoir repris sa rivalité avec Chris Jericho (de retour à la fédération lors du Royal Rumble) sur un court terme, Ziggler fait équipe avec Big E Langston lors de WrestleMania 29, pour faire face à la Team Hell No dans un match pour les championnats par équipes. Le match sera remporté par la Team Hell No.
 Champion du monde poids lourds et Face Turn (2013) 
Le lendemain à Raw, Dolph Ziggler encaisse sa mallette sur Alberto Del Rio, étant déjà blessé par Jack Swagger. Il parvient à le battre et remporte ainsi pour la seconde fois le championnat du Monde poids lourds. Initialement prévu pour défendre le titre à Extreme Rules, Dolph Ziggler sera absent à cause d'une commotion cérébrale. Lors de Payback. il perd face à Alberto Del Rio.

À la suite d'attaques agressives suivies par Alberto Del Rio. Dolph Ziggler commence à intervenir durant les matchs de Del Rio, décidé à récupérer le titre. Il obtient un match revanche lors de Money in the Bank, match qu'il perd par disqualification à la suite d'une intervention de AJ Lee.

À la suite de son récent Face Turn, Dolph Ziggler est de moins en moins souvent accompagné de Big E Langston et AJ Lee. Il met un terme à sa relation avec celle-ci à Raw le 15 juillet. Ziggler entre en rivalité avec AJ et Big E Langston. Dolph Ziggler fait équipe avec Kaitlyn pour faire face à Langston et AJ à SummerSlam, dans un match qu'il remporte

 Diverses rivalités (2013-2014) 
Lors du Smackdown du 30 août, il perd face à The Shield lors d'un match handicap à 1 contre 3. Le 2 septembre à Raw, il perd contre Ryback après avoir été attaqué par Dean Ambrose. Le 6 septembre à SmackDown, il perd une nouvelle fois contre Ryback, à la suite d’une distraction de  Dean Ambrose . Le 9 septembre à Raw, il perd contre Bray Wyatt. Le 13 septembre à SmackDown, il bat Dean Ambrose par disqualification après l'intervention de Seth Rollins et Roman Reigns qui l'attaquent mais, il se fait sauver par Jimmy et Jey Uso puis perd avec ces derniers contre The Shield. Lors de Night of Champions (2013), il perd contre Dean Ambrose pour le WWE United States Championship.Lors du Raw du 30 septembre, il perd avec les Usos contre le Shield. Lors de Battleground, il bat Damien Sandow. Lors de Raw du 7 octobre, il bat Damien Sandow. Lors de Raw du 21 octobre, il perd contre Randy Orton. Lors de Raw du 04 novembre, il bat Curtis Axel. Lors de Raw du 11 novembre, il perd contre Curtis Axel et ne remporte pas le WWE Intercontinental Championship. Lors de Raw du 18 novembre, il bat Damien Sandow. Lors du Smackdown du 22 novembre, Big E Langston et Ziggler battent Curtis Axel et Damien Sandow. Lors de Raw du 25 novembre, il perd face à Damien Sandow. Lors de Raw du 02 décembre, il perd face à Damien Sandow et ne devient pas le challenger au titre Intercontinental. Lors de TLC, il perd face à Fandango. Lors de Raw du 16 décembre, il bat Fandango. Le 27 décembre à Smackdown, il perd face à Randy Orton. Le 30 décembre à Raw, il bat Curtis Axel.

Le 06 janvier 2014 la WWE annonce que Dolph Ziggler souffre d'un traumatisme crânien et il sera inactif pour une durée indéterminée.

Il fait son retour lors du Royal Rumble Match. Lors de Raw du 27 janvier, il bat The Miz. Lors de Smackdown du 31 janvier, il perd face à Antonio Cesaro. Lors de Smackdown du 07 février, Ziggler et Kofi Kingston perdent face à Dean Ambrose et Roman Reigns. Lors de Raw du 10 février, il perd face à Alberto Del Rio. Lors de Smackdown du 7 février, il perd face Batista. Lors de Raw du 03 mars, il bat Alberto Del Rio. Lors de SmackDown du 7 mars, il perd face à Christian. Lors de Smackdown du 21 mars, il bat Damien Sandow.

Lors de Main Event du 25 mars, il perd face à Big E et ne remporte pas l'Intercontinental Championship. Lors de Raw du 14 avril, il perd face à Bad News Barrett. Le 23 mai à SmackDown, il perd face à Batista dans un combat sans disqualification. Lors de Money in the Bank, il ne remporte pas la mallette au profit de Seth Rollins.

Après des semaines sans aucune victoire télévisée, il bat Fandango le 14 juillet lors de Raw.

 Triple WWE Intercontinental Champion (2014-2015) 

Lors de SummerSlam, il bat The Miz est devient pour la seconde fois Intercontinental Champion. Il perd son titre dans le combat revanche lors de Night of Champions. Il récupère ce même titre face au Miz le lendemain lors de Raw. Il conserve son titre lors de Hell in a Cell face à Cesaro. Le 14 novembre à SmackDown, il bat Cesaro et Tyson Kidd et conserve une nouvelle fois son titre. Lors du Raw du 17 novembre, il perd le titre contre Luke Harper. Il récupère la ceinture face à ce dernier dans un combat à échelles lors du pay-per-view TLC et remporte le quatrième championnat Intercontinental de sa carrière. Il perd son titre face à Bad News Barrett le 5 janvier 2015 dans un match simple qui a été transformé en match au meilleur des trois tombé sur ordre de Kane et plus tard dans la soirée il est renvoyé (scénaristiquement) avec les autres membres de la Team Cena. Lors de Fastlane 2015, il perd avec Erick Rowan et Ryback face à Seth Rollins, Kane et Big Show. Il participera à un combat à échelles à WrestleMania 31 pour l'Intercontinental Championship de Bad News Barrett.

 Rivalités avec Sheamus, Tyler Breeze et Baron Corbin (2015-2016) 
Le lendemain à Raw, il perd face à Daniel Bryan pour le titre et se fait attaquer par Sheamus qui fait son retour. À Extreme Rules, il bat Sheamus dans un Kiss My Ass Match. À la fin du match alors que ce dernier devait lui embrasser les fesses, il lui porte un coup bas. Lors de Payback, il perd face à Sheamus. Lors d'Elimination Chamber, il ne parvient pas à gagner le championnat Intercontinental de la WWE dans un Elimination Chamber match, laissé vacant par Daniel Bryan pour cause de blessure. Lors de Money in the Bank, il ne réussit pas à décrocher la mallette du Money In The Bank Ladder Match, que Sheamus a remporté. Ce combat incluait également Randy Orton, Neville, Sheamus, Roman Reigns, Kane et Kofi Kingston. 

Le 22 octobre, il commence une rivalité avec Tyler Breeze. Ziggler participe au tournoi pour déterminer le WWE World Heavyweight Championship, il bat The Miz au premier tour, avant d'être éliminé par Dean Ambrose au second tour. Ziggler et Breeze continuent leur rivalité, qui aboutit à un match entre les deux à , où il perd. Le 26 novembre à Smackdown, il participe à un Triple Threat match pour déterminer l'aspirant numéro un pour le WWE Intercontinental Championship contre Kevin Owens, où il perd. Le 30 novembre, il bat Tyler Breeze. Le 7 décembre à Raw, Ziggler perd contre Owens avec une distraction de Summer Rae. Lors du Royal Rumble, il participe au Royal Rumble match où il rentre en  position mais sans succès en se faisant éliminer par Triple H en  position.

Lors de Fastlane, il perd face à Kevin Owens pour le WWE Intercontinental Championship.

Lors de WrestleMania 32, il participe à la Bataille Royale en hommage à Andre The Giant mais il perd. Le lendemain à Raw, il fait un match nul contre Baron Corbin et il se fait attaquer par ce dernier à la fin du match. Le 25 avril à Raw, il attaque Baron Corbin. Il est annoncé qu'il affrontera Corbin lors de Payback. Lors de Payback, il bat Baron Corbin mais perd le mois suivant à Extreme Rules 2016. Le lendemain à Raw, il perd contre Dean Ambrose et ne se qualifie pas pour le Money in the Bank Ladder Match de Money in the Bank. Le 30 mai à Raw, il perd par disqualification contre Baron Corbin après lui avoir porté un Low-Blow. Lors de Money in the Bank, il perd contre Baron Corbin.
Le 4 juillet à Raw, il perd contre Seth Rollins.

 Rivalité avec Dean Ambrose pour le WWE Championship (2016) 
Le 26 juillet à SmackDown Live, il bat AJ Styles, John Cena, Apollo Crews, Bray Wyatt et Baron Corbin dans un Six-Pack Challenge et devient aspirant numéro 1 pour le WWE Championship contre Dean Ambrose à SummerSlam. À la fin du match, un face-à-face a lieu entre les deux hommes avant que Daniel Bryan et Shane McMahon n'arrivent pour les féliciter. Le 2 août à SmackDown Live, il confronte le WWE Champion Dean Ambrose où il dit à ce dernier qu'il va le battre car il mérite le titre avant de se faire attaquer par Bray Wyatt qui le défie à remettre sa place pour le WWE World Championship à SummerSlam. Plus tard dans la soirée, il bat Bray Wyatt et conserve sa place pour le WWE World Championship à SummerSlam. À la fin du match, il se fait attaquer par Erick Rowan avant d'être sauvé par Dean Ambrose qui se fait attaquer à son tour par Erick Rowan. Le 9 août à SmackDown Live, il confronte avec Dean Ambrose The Wyatt Family ce qui se termine en bagarre où il porte un Superkick accidentellement à Dean Ambrose avant d'encaisser un Sister Abigail de Bray Wyatt. Plus tard dans la soirée, Ziggler et Dean Ambrose battent The Wyatt Family. À la fin du match, il se fait attaquer par Dean Ambrose qui lui porte un Dirty Deeds. Lors de SummerSlam, il perd contre Dean Ambrose et ne remporte pas le WWE World Championship. Le 23 août à SmackDown Live, il perd contre AJ Styles et ne participera pas au match pour le WWE World Championship qui aura lieu à Backlash.

 Quintuple champion Intercontinental de la WWE, rivalité avec The Miz (2016) 
Le  à Backlash, il ne remporte pas le titre Intercontinental de la WWE, battu par le Miz, à la suite d'une distraction de Maryse.

Le  à No Mercy, il redevient champion Intercontinental de la WWE en prenant sa revanche sur son adversaire dans un Title vs. Career Match, remportant le titre pour la cinquième fois. Le  à SmackDown Live, il perd face au Miz, à la suite d'une distraction de Maryse, ne conservant pas son titre. Le  à TLC, il ne remporte pas, une nouvelle fois, le titre Intercontinental de la WWE, battu par le même adversaire dans un Ladder Match.

 Diverses rivalités, double champion des États-Unis de la WWE et course au titre de la WWE (2017-2018) 
Le  à SmackDown Live, il perd face à Baron Corbin. Après le combat, Kalisto le sauve d'une attaque de son adversaire, mais frustré, il effectue un Heel Turn en attaquant le luchador avec un Superkick, et Apollo Crews dans les coulisses. Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en  position, mais se fait éliminer par Brock Lesnar. Le  à Elimination Chamber, il perd face à Kalisto et Apollo Crews dans un 1-on-2 Handicap Match. 

Le  lors du pré-show à WrestleMania 33, il ne remporte pas la Andre the Giant Memorial Battle Royal, gagnée par Mojo Rawley. Le  à Backlash, il perd face à Shinsuke Nakamura, qui fait ses débuts sur le ring dans le roster principal. Le  à Money in the Bank, il ne remporte pas la mallette, gagnée par Baron Corbin.

Le  à Hell in a Cell, il perd face à Bobby Roode, qui fait également ses débuts sur le ring dans le roster principal. Le  à Clash of Champions, il redevient champion des États-Unis de la WWE en battant Baron Corbin et Bobby Roode dans un Triple Threat Match, remportant le titre pour la seconde fois. Deux soirs plus tard à SmackDown Live, il décide, à la surprise générale, d'abandonner le titre, n'étant pas apprécié et disant que personne ne mérite sa présence.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en dernière position, élimine Goldust, avant d'être lui-même éliminé par Finn Bálor. Le  à Fastlane, il ne remporte pas le titre de la WWE, battu par AJ Styles dans un 6-Pack Challenge, qui inclut également Baron Corbin, John Cena, Kevin Owens et Sami Zayn.

Le  lors du pré-show à WrestleMania 34, il ne remporte pas la Andre the Giant Memorial Battle Royal, gagnée par Matt Hardy.

 Draft à Raw, alliance avec Drew Mclntyre et Braun Strowman, sextuple champion Intercontinental de la WWE et champion par équipe de Raw (2018-2019) 

Le  à Raw, lors du Draft, il rejoint officiellement le show rouge avec Drew McIntyre, et les deux hommes attaquent Titus O'Neil et Apollo Crews. Le  au Greatest Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en 2 position , mais se fait éliminer par Kurt Angle après 21 minutes et 44 secondes. Le  à Raw, il redevient champion Intercontinental de la WWE en battant Seth Rollins, remportant le titre pour la 6 fois de sa carrière. Après le combat, son partenaire et lui attaquent son adversaire. 

Le  à Extreme Rules, il conserve son titre en battant Seth Rollins dans un 30-Minute Iron Man Match. Le  à SummerSlam, il perd face à Seth Rollins, ne conservant pas son titre. Le  à Raw, Drew McIntyre et lui perdent face à Braun Strowman et Roman Reigns par disqualification, car le premier effectue un Heel Turn en portant un Running Powerslam sur le second, repousse les deux frères du Samoan, venus l'aider, avant de poser avec ses deux nouveaux compagnons. La semaine suivante à Raw, le nouveau trio se fait attaquer par le Shield, mais est soutenu par les Heels du roster. Plus tard dans la soirée, Drew McIntyre et lui deviennent les nouveaux champions par équipe de Raw en battant la B-Team. Le  à Hell in a Cell, ils conservent leurs titres en battant Dean Ambrose et Seth Rollins.

Le  à Super Show-Down, Braun Strowman, Drew McIntyre et lui perdent face au Shield dans un 6-Man Tag Team Match. Le  à Raw, il bat Dean Ambrose et se qualifie pour la Coupe du monde de la WWE à Crown Jewel. Plus tard dans la soirée, le trio perd face au Shield dans un 6-Man Tag Team Match. Après le combat, Braun Strowman effectue un Face Turn en lui portant un Oklahoma Stampede, avant que son partenaire attaque le Monster Among Men avec un Claymore Kick. La semaine suivante à Raw, ils perdent face à Dean Ambrose et Seth Rollins, ne conservant pas leurs titres. Le  à Crown Jewel, il ne remporte pas la coupe du monde de la WWE, battu par Shane McMahon en finale du tournoi. Le  aux Survivor Series, l'équipe Raw (Braun Strowman, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Finn Bálor et lui) bat l'équipe SmackDown (Samoa Joe, The Miz, Rey Mysterio, Jeff Hardy et Shane McMahon) dans un 5-on-5 Traditional Man's Survivor Series Elimination Match. Le  à Raw, il n'est pas convié à la remise de médaille de son partenaire par Baron Corbin, pensant mériter un peu de considération de la part de l'écossais, puisque c'est lui qui l'a amené à Raw. Drew McIntyre décide de lui dire ses quatre vérités, expliquant qu'il était à la fois le cerveau, les muscles et le talent du duo. Il s'attaque à son désormais ex-partenaire, effectuant un Tweener Turn. Baron Corbin annonce un match entre les deux Superstars, et c'est lui qui remporte le combat, grâce à une intervention extérieure de Finn Bálor. Le  à TLC, il intervient dans le match opposant Finn Bálor et Drew McIntyre, frappant ce dernier avant de se faire frapper par l'Écossais. Plus tard en coulisses, il interrompt l'Irlandais en pleine interview, demandant un remerciement de la part de celui-ci. Mais Finn refuse, considérant qu'il ne l'a pas aidé, et il l'attaque.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en 28 position, élimine Drew McIntyre, avant d'être lui-même éliminé en avant-dernier par Braun Strowman.

 Retour à SmackDown Live, rivalités avec Kofi Kingston et Goldberg (2019)  
Le  à SmackDown Live, il fait un retour surprise en s'attaquant à Kofi Kingston avec une chaise, après la victoire de ce dernier contre Sami Zayn. Le  à Super ShowDown, il ne remporte pas le titre de la WWE, battu par le Ghanéen, à la suite d'une intervention extérieure de Xavier Woods. Le  à Stomping Grounds, il ne remporte pas, une nouvelle fois, le titre de la WWE, battu par le même adversaire dans un Steel Cage Match. 

Le  à SmackDown Live, Kevin Owens et lui perdent face à Heavy Machinery, ne s'ajoutant pas dans le match pour les titres par équipe de SmackDown à Extreme Rules. Après le combat, son désormais ex-partenaire réeffectue un Face Turn en  lui portant un Stunner. Le  à Extreme Rules, il perd face au Canadien en quelques secondes. Le  à SummerSlam, il perd face à Goldberg . Après le match, il se moque de lui 3 fois de suite, puis subit 3 Spears de la part de son adversaire.

 Alliance avec Robert Roode, double champion par équipe de Raw, champion par équipe de SmackDown et champion de la NXT (2019-...)   
Le  à Raw, Robert Roode et lui forment une nouvelle équipe et ensemble, remportent le 8-Man Tag Team Turmoil Match en battant successivement le duo du Lucha House Party (Lince Dorado et Gran Metalik), les Revival, Zack Ryder et Curt Hawkins, ainsi que Heavy Machinery (Otis et Tucker), devenant ainsi les nouveaux aspirants  pour les titres par équipe de Raw à Clash of Champions. Le  à Clash of Champions, ils deviennent les nouveaux champions par équipe de Raw en battant Seth Rollins et Braun Strowman.  

Le  à Raw, ils perdent face aux Viking Raiders, ne conservant pas leurs titres. Plus tard dans la soirée, ils sont annoncés être officiellement transférés à SmackDown. Le , son partenaire est suspendu pour 30 jours par la WWE, pour une première violation du programme de bien-être de la compagnie. Le  à TLC, accompagné des Revival, il permet à King Corbin de battre Roman Reigns dans un TLC Match.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en  position, mais se fait éliminer par Roman Reigns. Le  à Elimination Chamber, Robert Roode et lui ne remportent pas les titres par équipe de SmackDown, battus par John Morrison et The Miz dans un Elimination Chamber Match, qui inclut également les Usos, le New Day, Heavy Machinery et Lucha House Party.

Le  à WrestleMania 36, accompagné de Sonya Deville, il perd face à Otis, après un Low-Blow porté par Mandy Rose à son encontre. Le  à Raw, il fait son retour dans le show rouge, puis défie Drew McIntyre pour le titre de la WWE à , ce que l'Écossais accepte. Dans la même soirée, il annonce que son coéquipier et lui sont officiellement transférés à Raw. 

Le  à Extreme Rules, il ne remporte pas le titre de la WWE, battu par Drew McIntyre. 

Le  à Raw, Robert Roode et lui sont annoncés être transférés au show bleu par Stephanie McMahon. À la suite de cette annonce, ils ne remportent pas les titres par équipe de Raw, battus par le New Day. Le  lors du pré-show aux Survivor Series, il ne remporte pas la Dual Brant Battle Royal, battu par le Miz.

Le  à SmackDown, Robert Roode et lui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown en battant les Street Profits. Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en 6 position, élimine Jeff Hardy, avant d'être lui-même éliminé par Kane.

Le  à SmackDown special WrestleMania, Robert Roode et lui conservent leurs titres en battant Chad Gable, Otis, Los Mysterios (Dominik Mysterio, Rey Mysterio) et les Street Profits dans un Fatal 4-Way Tag Team Match. Le  à WrestleMania Backlash, ils perdent face à Los Mysterios, ne conservant pas leurs titres.

Le , ils sont annoncés être officiellement transférés au show rouge. Le  aux Survivor Series, il ne remporte pas la Dual Brand Battle Royal, gagnée par Omos.

Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en 16 position, mais se fait éliminer par Bad Bunny. Le  à NXT, il devient le nouveau champion de la NXT en battant Bron Breakker et Tommaso Ciampa dans un Triple Threat Match, remportant le titre pour la première fois de sa carrière.

Le  à NXT TakeOver: Stand & Deliver, il conserve son titre en battant Bron Breakker. Deux soirs plus tard à Raw, il perd face à ce même adversaire, ne conservant pas son titre. Le  à Raw, Robert Roode et lui font leur retour ensemble, en tant que Face, et sont interviewés par Kevin Patrick, mais sont interrompus par MVP, sur lequel il porte son Superkick.

 Vie privée 
Nemeth a été un fan de catch professionnel depuis l'âge de cinq ans, quand il a assisté à une épreuve de lutte à la Richfield Coliseum et a décidé de devenir un lutteur professionnel à douze ans. Il a deux petits frères, Ryan Nemeth, qui est également lutteur professionnel, il lutta à la WWE dans la division NXT sous le nom Briley Pierce, ainsi que Donald Nemeth qui en 2017 fut accusé d'homicide involontaire, cambriolage et kidnapping et condamné à 17 ans de prison.

Nemeth est diplômé de l'université d'État de Kent, où il se spécialise en science politique. Avant son essai à la WWE, il vivait à Phoenix, en Arizona et avait été accepté à l'école de droit dans l'université d'État de l'Arizona, où il devait commencer son premier semestre.

Nemeth est un bon ami de ses anciens coéquipiers de l'équipe Spirit Squad, en particulier Michael Brendli, avec qui il a vécu en Floride jusqu'en 2008. Depuis, il est revenu à Phoenix.

Nemeth était auparavant dans une relation avec la comédienne Amy Schumer. Il a également été en relation avec la lutteuse professionnelle Nicole Garcia-Colace plus connue sous le nom de Nikki Bella. 

Nemeth parle aussi couramment la langue des signes américaine. Nemeth a révélé plus tard à Colt Cabana's Art of Wrestling Podcast qu'il a choisi le nom « Dolph » parce que c'était le nom de son grand-père et il a dit que son ami lui a suggéré de mettre le nom « Ziggler ». Il a aussi dit qu'il était d'origine Ethnique Hongroise. 

Nemeth a au cours des années fait références à plusieurs reprises aux « bronies » de My Little Pony : Friendship Is Magic Fandom.

 Caractéristiques au catch 
 Prises de finition
Superkick
 Zig Zag (Jumping inverted neckbreaker/Jumping reverse bulldog)
 Sleeper hold, parfois avec Bodyscissors , 2010-2013 ; utilisé rarement par la suite
 Prise de finition par équipe :
Zig Zag de Ziggler combiné avec un Claymore Kick de Drew McIntyre
Zig Zag de Ziggler combine avec un spinbuster de Bobby Roode
 Prises de signature
DropkickFamouser (leg drop bulldog)Heartstopper (jumping elbow drop parfois précédé de gestes théâtraux)Satellite DDT (Jumping DDT)
Sitout facebuster
Stinger splash

 Équipes et clans
Spirit Squad (2006)
 American Perfection (avec Jack Swagger) (2011-2012)
 Big E Langston et Dolph Ziggler (2012-2013)
 Drew McIntyre et Dolph Ziggler (2018)
Drew McIntyre, Dolph Ziggler & Braun Strowman (2018)
 Dirty Dawgs (avec Robert Roode) (2019-...)

 Managers
 Maria (2009)
 Vickie Guerrero (2010-2012)
 Big E Langston (2012)
 AJ Lee (2012-2013)
 Lana (2015)

 Surnoms
 
 
 

 Musiques d'entrées

 Palmarès 
 Florida Championship Wrestling
 2 fois Champion par équipe de la FCW Florida avec Brad Allen et Gavin Spears

 World Wrestling Entertainment
 2 fois Champion du monde poids-lourds de la WWE
 1 fois Champion de la NXT
 6 fois Champion Intercontinental de la WWE
 2 fois Champion des États-Unis de la WWE
 1 fois Champion du monde par équipe de la WWE - avec la Spirit Squad
 2 fois Champion par équipe de Raw - avec Drew Mclntyre (1) et Robert Roode (1)
 1 fois Champion par équipe de SmackDown - avec Robert Roode
Mr. Money in the Bank (2012)
 WWE Triple Crown Champion
Slammy Award Match of the Year 2014 (Team Cena vs Team Authority)
Slammy Award Tweet or! Best tweeter handle or social champion

 Récompenses des magazines 
 Wrestling Observer Newsletter
 Catcheur qui s'est le mieux amélioré de l'année en 2011
 Catcheur étant le plus sous-estimé de l'année en 2011

 ''' Jeux vidéo 
 WWE SmackDown vs. Raw 2010
 SmackDown vs. Raw 2011
 WWE '12
 WWE '13
 WWE 2K14
 WWE 2K15
 WWE 2K16
 WWE 2K17
 WWE 2K18
WWE 2K19
 WWE 2K20
 2K Battlegrounds
 WWE 2K22
 WWE 2K23

 Filmographie 
 Cinéma 
 2016 : Countdown'' de John Stockwell : Ray Thompson

Références

Liens externes 
 
 
 

Catcheur américain
Naissance en juillet 1980
Naissance à Cleveland
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Étudiant de l'université d'État de Kent